Суперкубок Европы 1980 года () — 8-й розыгрыш Суперкубка УЕФА разыгрывался между английским клубом «Ноттингем Форест» (победитель Кубка чемпионов УЕФА сезона 1979/80) и испанским клубом «Валенсия» (победитель Кубка обладателей кубков УЕФА сезона 1979/80).

Первый матч проводился в Ноттингеме 25 ноября 1980 года на стадионе «Сити Граунд», в том матче хозяева одержали победу со минимальным счётом — 2:1. А ответный матч проходил в Валенсии 17 декабря 1980 года на стадионе им. Луиса Касановы, где клубу «Валенсии» удалось одержать победу со счётом 1:0 и, за счёт забитого в гостях гола, завоевать Суперкубок Европы.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1979/1980
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1979/1980

Примечания

Ссылки 
 Отчёт from UEFA
 Отчёт from RSSSF

1980
Футбол в Европе в 1980 году
Матчи ФК «Валенсия»
Матчи ФК «Ноттингем Форест»
Ноябрь 1980 года
Международные спортивные соревнования в Ноттингеме
События 25 ноября
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1980 году
Международные спортивные соревнования в Валенсии
Декабрь 1980 года
Международные соревнования по футболу в Испании
События 17 декабря
Спорт в Испании в 1980 году